La traiettoria di inserzione lunare (abbreviata TLI, dall'inglese Trans Lunar Injection) è una manovra propulsiva utilizzata per portare un veicolo spaziale su una traiettoria in direzione della Luna.

Descrizione 
Una tipica traiettoria di inserzione lunare approssima un trasferimento alla Hohmann, anche se alcuni trasferimenti a bassa energia sono stati utilizzati in alcuni casi, come ad esempio per la sonda Hiten. Per missioni di breve durata, senza perturbazioni significative di elementi esterni al sistema Terra-Luna, un rapido trasferimento alla Hohmann è in genere considerato più pratico.

Una navetta spaziale inizia il TLI partendo da un'orbita bassa di parcheggio intorno alla Terra. Generalmente, grazie alla propulsione di un motore a razzo, essa aumenta la velocità modificando di conseguenza l'orbita in una ellittica molto eccentrica, tanto che l'apogeo risulta essere vicino alla Luna. Una volta che la navetta si trova nei pressi della Luna, la sua forza di gravità la attrae portandola nella sua orbita.

Voci correlate

 Cambio di piano orbitale
 Trasferimento alla Hohmann
 Trasferimento biellittico bitangente
 Problema degli n-corpi
 Equazione del razzo di Tsiolkovsky
 Traiettoria di ritorno libero

Manovre spaziali
Esplorazione della Luna